Троеку́рово:
 Троекурово и Второе Троекурово — сёла Лебедянского района.
 Троекурово — деревня Чаплыгинского района Липецкой области.
 Троекурово — село Чаплыгинского района Липецкой области.
 Троекурово — железнодорожная станция в Чаплыгинском районе
 Троекурово — историческое подмосковное село, с 1960 года вошедшее в состав Москвы.